Revson ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Revson (1906–1975), US-amerikanischer Unternehmer
 Peter Revson (1939–1974), US-amerikanischer Automobilrennfahrer